Скачко Анатолій Євгенович — командарм 2-ї Української армії РСЧА УСРР.
 Скачко Володимир Іванович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Скачко Микола Артемович (1911-1984) — голова Державного комітету Ради Міністрів УРСР по телебаченню і радіомовленню.
 Скачко Тетяна Вікторівна (* 1954) — радянська легкоатлетка, олімпійська медалістка.
Прізвища
Прізвища на -ко